Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

 czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

Zobacz też 
 Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego
 Komisja rewizyjna chorągwi

Bibliografia 
 Statut ZHP

Harcerstwo